Jablonové est une commune slovaque du district de Bytča ;
 Jablonové est une commune slovaque du district de Malacky.